Лукаш Кашпар (; 23 сентября 1985, Мост, Чехия) — чешский хоккеист, нападающий. Чемпион мира 2010 года в составе сборной Чехии. Воспитанник клуба «Литвинов». На драфте НХЛ 2004 года был выбран в 1-м раунде под общим 22-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс»

Карьера 

Лукаш Кашпар начал свою профессиональную карьеру в 2003 году в составе родного ХК «Литвинов», отыграв до этого несколько сезонов за фарм-клуб чешского клуба. В следующем году на драфте НХЛ он был выбран в 1-м раунде под общим 22-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс». В том же году Лукаш отправился в Северную Америку, забив свой первый гол в НХЛ спустя 4 года, 12 октября 2008 года в ворота «Лос-Анджелес Кингз».

21 июля 2009 года Кашпар подписал двухсторонний контракт на 2 года с клубом «Филадельфия Флайерз». 4 ноября того же года Лукаш подписал соглашение до конца сезона с клубом СМ-Лиги «Кярпят». В июне 2010 года Кашпар стал игроком астанинского «Барыса», в составе которого в сезоне 2010/11 стал одним из самых результативных игроков, набрав 42 (24+18) очка в 55 проведённых матчах. 27 октября 2010 года сделал хет-трик в ворота «Ак Барса» (5:2). 2 ноября 2010 года сделал хет-трик в ворота «Авангарда» (6:4).

3 августа 2012 года подписал контракт с «Донбассом». До лета 2018 года выступал за различные клубы КХЛ. Всего в КХЛ сыграл 366 матчей и набрал 248 очков (103+145). В плей-офф КХЛ сыграл 36 матчей и набрал 13 очков (5+8).

Перед началом сезона 2018/19 вернулся в Чехию, подписав контракт с клубом «Комета Брно». В начале декабря перешёл в родной клуб «Литвинов», за который играл до января 2020 года. 1 февраля 2020 года перешёл в команду «Млада Болеслав». Сезон 2020/21 провёл во Франции, выступая за клуб «Англет».

Международная 
В составе сборной Чехии Лукаш Кашпар принимал участие в юниорском чемпионате мира 2003 и молодёжных чемпионатах мира 2004 и 2005 годов, на последнем из которых он стал обладателем бронзы. На взрослом уровне Лукаш выступал на чемпионатах мира 2010 и 2012 годов, итогом которых стали золотые и бронзовые награды. Также с 2009 года Кашпар регулярно призывается под знамёна сборной для участия в матчах Еврохоккейтура.

Достижения 
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2005.
 Чемпион мира 2010.
 Участник матча «Всех звёзд» КХЛ 2011.
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2012.
 Обладатель континентального кубка 2013

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 1 марта 2013 года

Международная

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте hockeydb.com 
 Профиль на сайте eliteprospects.com 
 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Слован Устечти Льви»
Игроки ХК «Мост»
Игроки «Оттава Сиксти Севенс»
Игроки «Кливленд Бэронс» (2001—2006)
Игроки «Вустер Шаркс»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки «Эдирондек Фантомс»
Игроки ХК «Донбасс»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Млада Болеслав»